CJD est un sigle composé des trois lettres C, J et D qui peut faire référence à :
 Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, une organisation patronale française.

CJD est un code qui peut faire référence à :
 Candilejas, en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports.